Sofía Chotek von Chotkowa, duquesa de Hohenberg () (Stuttgart, Reino de Wurtemberg; 1 de marzo de 1868-Sarajevo, Provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, Imperio austrohúngaro; 28 de junio de 1914), fue la esposa del archiduque de Austria Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del imperio austrohúngaro. El asesinato de ambos en Sarajevo provocó una serie de eventos que finalmente llevaron a la Primera Guerra Mundial.

Biografía 

Nació en Stuttgart, en el seno de una familia de la nobleza bohemia, cuarta hija del aristócrata Bohuslav Chotek, conde de Chotkova y Wognin, y de su esposa, la condesa Guillermina Kinsky de Wchinitz y Tettau. De joven fue dama de compañía de la archiduquesa Isabel, esposa del archiduque Federico de Austria.

En 1888 conoció al que sería su esposo en un baile en Praga y comenzaron una relación amorosa secreta. Francisco Fernando aprovechó las visitas a sus familiares para ver a Sofía, y éstos pensaron que se había enamorado de María Cristina, hija mayor del archiduque Federico. Cuando la archiduquesa Isabel se enteró de la relación despidió a Sofía, creando un escándalo en la sociedad de la época.

El emperador Francisco José le dijo a Francisco Fernando que no era posible el matrimonio con Sofía, puesto que al ser su sucesor debía casarse con una mujer miembro de la familia Habsburgo o de alguna casa real europea, y Sofía no reunía estos requisitos. No obstante, Francisco Fernando insistió en que no contraería matrimonio con otra mujer.

Finalmente, en 1899 el emperador Francisco José accedió a este matrimonio morganático, que se celebró el año siguiente, con la condición de que sus hijos no tuviesen derecho al trono austrohúngaro. En 1905 le fue concedido el título de duquesa de Hohenberg, que le permitió ser tratada como Alteza, pero de menor rango que el de archiduquesa de Austria.

Tuvo tres hijos: 
 Sofía de Hohenberg (1901-1990)
 Maximiliano de Hohenberg (1902-1962)
 Ernesto de Hohenberg (1904-1954)

Muerte 

En 1914, el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, invitó a la pareja a presenciar unas maniobras militares en Sarajevo, viaje que Francisco Fernando consideró peligroso por el nacionalismo bosnio latente. Sofía, que no solía acompañar a su esposo en viajes oficiales, lo hizo esta vez al ser como un regalo de aniversario.

Fue el 28 de junio de 1914 cuando la pareja llegó a Sarajevo y, al comenzar su visita por la ciudad en coche descubierto, les arrojaron una granada que explotó junto al coche contiguo. Ante la magnitud de los hechos y al haber heridos se dirigieron rápidamente hacia el hospital más próximo, pero al doblar una esquina fueron asesinados a tiros por Gavrilo Princip, acto que ha pasado a la historia como el atentado de Sarajevo y que fue la causa directa que originó la Primera Guerra Mundial.

Sofía y su esposo fallecieron a la hora de sufrir el atentado y sus cuerpos descansan en la cripta del Palacio de Artstetten, donde hay un museo dedicado a su memoria.

Ancestros 

</div></div>

Véase también 
 Francisco Fernando de Austria

Referencias 

Políticos del Imperio austrohúngaro
Alemanes de la Primera Guerra Mundial
Asesinatos en Bosnia
Políticos asesinados
Políticas de Alemania
Mujeres en la Primera Guerra Mundial
Matrimonios morganáticos
Nacidos en Stuttgart
Damas de segunda clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Católicos de Austria
Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria
Fallecidos en Sarajevo
Alemanas del siglo XIX
Alemanas del siglo XX